Afrikamesterskabet i håndbold henviser til flere artikler:

 Afrikamesterskabet i håndbold (mænd)
 Afrikamesterskabet i håndbold (kvinder)